Bakskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Bakskär (Saltvik, Åland), 
 Bakskär (Hammarland, Åland), 
 Bakskär (Geta, Åland),